Die Baureihe 426 bezeichnet folgende Triebzüge:

 DB-Baureihe ET 26 der Deutschen Bundesbahn
 DB-Baureihe 426 der Deutschen Bahn AG, siehe DB-Baureihe 425 (1999)#426
MÁV-Baureihe 426 der Ungarischen Staatsbahnen MÁV